Ngbaka peut désigner :
 le ngbaka minangende ou ngbaka gbaya, une des langues gbaya de la famille des langues voltaïco-congolaises ;
 le ngbaka manza, une des langues gbaya de la famille des langues voltaïco-congolaises ;
les Ngbaka, un peuple d'Afrique centrale ;
les langues ngbaka, groupe de langues oubanguiennes de la famille des langues voltaïco-congolaises ;